Асеваль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Асеваль, Данило (род. 1975) — парагвайский футболист, вратарь.
 Асеваль, Мигель (род. 1984) — чилийский футболист.
 Асеваль, Эмилио (1853—1931) — парагвайский государственный деятель, президент Парагвая (1898—1902).